

477001-477100 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 477001 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=002 bgcolor=#E9E9E9
| 477002 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=003 bgcolor=#E9E9E9
| 477003 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=004 bgcolor=#E9E9E9
| 477004 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=005 bgcolor=#E9E9E9
| 477005 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=006 bgcolor=#E9E9E9
| 477006 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=007 bgcolor=#E9E9E9
| 477007 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=008 bgcolor=#E9E9E9
| 477008 || || 30 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=009 bgcolor=#E9E9E9
| 477009 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=010 bgcolor=#E9E9E9
| 477010 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=011 bgcolor=#E9E9E9
| 477011 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=012 bgcolor=#E9E9E9
| 477012 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=013 bgcolor=#E9E9E9
| 477013 || || 20 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=014 bgcolor=#E9E9E9
| 477014 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=015 bgcolor=#E9E9E9
| 477015 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=016 bgcolor=#E9E9E9
| 477016 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=017 bgcolor=#E9E9E9
| 477017 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=018 bgcolor=#E9E9E9
| 477018 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=019 bgcolor=#E9E9E9
| 477019 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=020 bgcolor=#E9E9E9
| 477020 || || 9 de febrer de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=021 bgcolor=#E9E9E9
| 477021 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=022 bgcolor=#E9E9E9
| 477022 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=023 bgcolor=#E9E9E9
| 477023 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=024 bgcolor=#E9E9E9
| 477024 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=025 bgcolor=#E9E9E9
| 477025 || || 30 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=026 bgcolor=#E9E9E9
| 477026 || || 4 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=027 bgcolor=#E9E9E9
| 477027 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=028 bgcolor=#E9E9E9
| 477028 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=029 bgcolor=#E9E9E9
| 477029 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=030 bgcolor=#E9E9E9
| 477030 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=031 bgcolor=#E9E9E9
| 477031 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=032 bgcolor=#E9E9E9
| 477032 || || 15 de gener de 2009 || Calar Alto || F. Hormuth ||  ||  —
|-id=033 bgcolor=#E9E9E9
| 477033 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=034 bgcolor=#E9E9E9
| 477034 || || 24 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=035 bgcolor=#E9E9E9
| 477035 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=036 bgcolor=#E9E9E9
| 477036 || || 3 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=037 bgcolor=#E9E9E9
| 477037 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=038 bgcolor=#E9E9E9
| 477038 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=039 bgcolor=#E9E9E9
| 477039 || || 22 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=040 bgcolor=#E9E9E9
| 477040 || || 21 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=041 bgcolor=#E9E9E9
| 477041 || || 30 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=042 bgcolor=#E9E9E9
| 477042 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=043 bgcolor=#E9E9E9
| 477043 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=044 bgcolor=#E9E9E9
| 477044 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=045 bgcolor=#E9E9E9
| 477045 || || 2 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=046 bgcolor=#E9E9E9
| 477046 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=047 bgcolor=#E9E9E9
| 477047 || || 3 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=048 bgcolor=#E9E9E9
| 477048 || || 1 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=049 bgcolor=#E9E9E9
| 477049 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=050 bgcolor=#E9E9E9
| 477050 || || 1 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=051 bgcolor=#FFC2E0
| 477051 || || 19 de gener de 2009 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=052 bgcolor=#fefefe
| 477052 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=053 bgcolor=#E9E9E9
| 477053 || || 21 de novembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=054 bgcolor=#E9E9E9
| 477054 || || 20 de gener de 2009 || Bergisch Gladbach || W. Bickel ||  ||  —
|-id=055 bgcolor=#E9E9E9
| 477055 || || 20 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=056 bgcolor=#E9E9E9
| 477056 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=057 bgcolor=#E9E9E9
| 477057 || || 29 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=058 bgcolor=#d6d6d6
| 477058 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=059 bgcolor=#E9E9E9
| 477059 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=060 bgcolor=#E9E9E9
| 477060 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=061 bgcolor=#E9E9E9
| 477061 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=062 bgcolor=#E9E9E9
| 477062 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=063 bgcolor=#E9E9E9
| 477063 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=064 bgcolor=#E9E9E9
| 477064 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=065 bgcolor=#E9E9E9
| 477065 || || 16 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=066 bgcolor=#d6d6d6
| 477066 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=067 bgcolor=#E9E9E9
| 477067 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=068 bgcolor=#E9E9E9
| 477068 || || 21 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=069 bgcolor=#E9E9E9
| 477069 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=070 bgcolor=#E9E9E9
| 477070 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=071 bgcolor=#E9E9E9
| 477071 || || 1 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=072 bgcolor=#E9E9E9
| 477072 || || 8 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=073 bgcolor=#E9E9E9
| 477073 || || 2 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=074 bgcolor=#E9E9E9
| 477074 || || 4 de desembre de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=075 bgcolor=#E9E9E9
| 477075 || || 30 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=076 bgcolor=#E9E9E9
| 477076 || || 30 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=077 bgcolor=#E9E9E9
| 477077 || || 30 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=078 bgcolor=#E9E9E9
| 477078 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=079 bgcolor=#d6d6d6
| 477079 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=080 bgcolor=#E9E9E9
| 477080 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=081 bgcolor=#E9E9E9
| 477081 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=082 bgcolor=#E9E9E9
| 477082 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=083 bgcolor=#E9E9E9
| 477083 || || 26 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=084 bgcolor=#d6d6d6
| 477084 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=085 bgcolor=#E9E9E9
| 477085 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=086 bgcolor=#E9E9E9
| 477086 || || 31 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=087 bgcolor=#E9E9E9
| 477087 || || 26 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=088 bgcolor=#E9E9E9
| 477088 || || 26 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=089 bgcolor=#E9E9E9
| 477089 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=090 bgcolor=#d6d6d6
| 477090 || || 21 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=091 bgcolor=#E9E9E9
| 477091 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=092 bgcolor=#d6d6d6
| 477092 || || 15 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=093 bgcolor=#E9E9E9
| 477093 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=094 bgcolor=#E9E9E9
| 477094 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=095 bgcolor=#d6d6d6
| 477095 || || 23 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=096 bgcolor=#E9E9E9
| 477096 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=097 bgcolor=#E9E9E9
| 477097 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=098 bgcolor=#E9E9E9
| 477098 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=099 bgcolor=#d6d6d6
| 477099 || || 23 de novembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=100 bgcolor=#E9E9E9
| 477100 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

477101-477200 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 477101 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=102 bgcolor=#E9E9E9
| 477102 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=103 bgcolor=#d6d6d6
| 477103 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=104 bgcolor=#d6d6d6
| 477104 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=105 bgcolor=#E9E9E9
| 477105 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=106 bgcolor=#d6d6d6
| 477106 || || 30 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=107 bgcolor=#d6d6d6
| 477107 || || 18 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=108 bgcolor=#E9E9E9
| 477108 || || 25 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=109 bgcolor=#E9E9E9
| 477109 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=110 bgcolor=#d6d6d6
| 477110 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=111 bgcolor=#d6d6d6
| 477111 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=112 bgcolor=#E9E9E9
| 477112 || || 31 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=113 bgcolor=#E9E9E9
| 477113 || || 21 de gener de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=114 bgcolor=#E9E9E9
| 477114 || || 16 de gener de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=115 bgcolor=#E9E9E9
| 477115 || || 20 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=116 bgcolor=#d6d6d6
| 477116 || || 17 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=117 bgcolor=#d6d6d6
| 477117 || || 31 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=118 bgcolor=#E9E9E9
| 477118 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=119 bgcolor=#E9E9E9
| 477119 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=120 bgcolor=#E9E9E9
| 477120 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=121 bgcolor=#d6d6d6
| 477121 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=122 bgcolor=#E9E9E9
| 477122 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=123 bgcolor=#E9E9E9
| 477123 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=124 bgcolor=#E9E9E9
| 477124 || || 2 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=125 bgcolor=#E9E9E9
| 477125 || || 4 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=126 bgcolor=#E9E9E9
| 477126 || || 8 de març de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=127 bgcolor=#E9E9E9
| 477127 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=128 bgcolor=#d6d6d6
| 477128 || || 14 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=129 bgcolor=#fefefe
| 477129 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=130 bgcolor=#E9E9E9
| 477130 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=131 bgcolor=#E9E9E9
| 477131 || || 14 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=132 bgcolor=#E9E9E9
| 477132 || || 20 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=133 bgcolor=#E9E9E9
| 477133 || || 17 de febrer de 2009 || Calar Alto || F. Hormuth ||  ||  —
|-id=134 bgcolor=#E9E9E9
| 477134 || || 13 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=135 bgcolor=#E9E9E9
| 477135 || || 21 de febrer de 2009 || Calar Alto || F. Hormuth ||  ||  —
|-id=136 bgcolor=#E9E9E9
| 477136 || || 19 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=137 bgcolor=#E9E9E9
| 477137 || || 19 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=138 bgcolor=#fefefe
| 477138 || || 23 de gener de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=139 bgcolor=#E9E9E9
| 477139 || || 20 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=140 bgcolor=#E9E9E9
| 477140 || || 19 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=141 bgcolor=#d6d6d6
| 477141 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=142 bgcolor=#fefefe
| 477142 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=143 bgcolor=#E9E9E9
| 477143 || || 5 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=144 bgcolor=#E9E9E9
| 477144 || || 20 de febrer de 2009 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=145 bgcolor=#E9E9E9
| 477145 || || 18 de febrer de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=146 bgcolor=#E9E9E9
| 477146 || || 29 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=147 bgcolor=#E9E9E9
| 477147 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=148 bgcolor=#E9E9E9
| 477148 || || 19 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=149 bgcolor=#E9E9E9
| 477149 || || 13 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=150 bgcolor=#E9E9E9
| 477150 || || 21 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=151 bgcolor=#d6d6d6
| 477151 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=152 bgcolor=#d6d6d6
| 477152 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=153 bgcolor=#fefefe
| 477153 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=154 bgcolor=#E9E9E9
| 477154 || || 26 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=155 bgcolor=#d6d6d6
| 477155 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=156 bgcolor=#d6d6d6
| 477156 || || 27 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=157 bgcolor=#E9E9E9
| 477157 || || 22 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=158 bgcolor=#d6d6d6
| 477158 || || 19 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=159 bgcolor=#d6d6d6
| 477159 || || 27 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=160 bgcolor=#E9E9E9
| 477160 || || 14 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=161 bgcolor=#d6d6d6
| 477161 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=162 bgcolor=#FFC2E0
| 477162 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APOPHA ||  —
|-id=163 bgcolor=#E9E9E9
| 477163 || || 3 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=164 bgcolor=#FA8072
| 477164 || || 2 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=165 bgcolor=#E9E9E9
| 477165 || || 30 de gener de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=166 bgcolor=#E9E9E9
| 477166 || || 15 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=167 bgcolor=#d6d6d6
| 477167 || || 1 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=168 bgcolor=#d6d6d6
| 477168 || || 2 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=169 bgcolor=#E9E9E9
| 477169 || || 10 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=170 bgcolor=#E9E9E9
| 477170 || || 17 de març de 2009 || Needville || J. Dellinger ||  ||  —
|-id=171 bgcolor=#E9E9E9
| 477171 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=172 bgcolor=#E9E9E9
| 477172 || || 2 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=173 bgcolor=#d6d6d6
| 477173 || || 21 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=174 bgcolor=#d6d6d6
| 477174 || || 26 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=175 bgcolor=#d6d6d6
| 477175 || || 26 de març de 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. ||  ||  —
|-id=176 bgcolor=#E9E9E9
| 477176 || || 24 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=177 bgcolor=#d6d6d6
| 477177 || || 27 de març de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=178 bgcolor=#E9E9E9
| 477178 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=179 bgcolor=#E9E9E9
| 477179 || || 31 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=180 bgcolor=#E9E9E9
| 477180 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=181 bgcolor=#d6d6d6
| 477181 || || 17 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=182 bgcolor=#d6d6d6
| 477182 || || 16 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=183 bgcolor=#d6d6d6
| 477183 || || 2 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=184 bgcolor=#d6d6d6
| 477184 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=185 bgcolor=#d6d6d6
| 477185 || || 17 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=186 bgcolor=#fefefe
| 477186 || || 18 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=187 bgcolor=#E9E9E9
| 477187 || || 27 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=188 bgcolor=#d6d6d6
| 477188 || || 27 de febrer de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=189 bgcolor=#d6d6d6
| 477189 || || 1 d'abril de 2009 || Cerro Burek || Alianza S4 Obs. ||  ||  —
|-id=190 bgcolor=#d6d6d6
| 477190 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=191 bgcolor=#d6d6d6
| 477191 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=192 bgcolor=#d6d6d6
| 477192 || || 27 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=193 bgcolor=#d6d6d6
| 477193 || || 19 d'abril de 2009 || Great Shefford || P. Birtwhistle ||  ||  —
|-id=194 bgcolor=#E9E9E9
| 477194 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=195 bgcolor=#d6d6d6
| 477195 || || 19 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=196 bgcolor=#d6d6d6
| 477196 || || 17 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=197 bgcolor=#d6d6d6
| 477197 || || 2 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=198 bgcolor=#d6d6d6
| 477198 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=199 bgcolor=#d6d6d6
| 477199 || || 21 de març de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=200 bgcolor=#d6d6d6
| 477200 || || 23 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

477201-477300 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 477201 || || 26 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=202 bgcolor=#d6d6d6
| 477202 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=203 bgcolor=#d6d6d6
| 477203 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=204 bgcolor=#d6d6d6
| 477204 || || 28 d'abril de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=205 bgcolor=#d6d6d6
| 477205 || || 21 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=206 bgcolor=#d6d6d6
| 477206 || || 18 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=207 bgcolor=#d6d6d6
| 477207 || || 22 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=208 bgcolor=#d6d6d6
| 477208 || || 23 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=209 bgcolor=#fefefe
| 477209 || || 27 d'abril de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=210 bgcolor=#d6d6d6
| 477210 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=211 bgcolor=#d6d6d6
| 477211 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=212 bgcolor=#d6d6d6
| 477212 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=213 bgcolor=#d6d6d6
| 477213 || || 13 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=214 bgcolor=#d6d6d6
| 477214 || || 1 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=215 bgcolor=#d6d6d6
| 477215 || || 20 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=216 bgcolor=#fefefe
| 477216 || || 24 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=217 bgcolor=#d6d6d6
| 477217 || || 23 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=218 bgcolor=#d6d6d6
| 477218 || || 15 de maig de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=219 bgcolor=#fefefe
| 477219 || || 30 d'abril de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=220 bgcolor=#d6d6d6
| 477220 || || 13 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=221 bgcolor=#d6d6d6
| 477221 || || 14 de juny de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=222 bgcolor=#fefefe
| 477222 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=223 bgcolor=#fefefe
| 477223 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=224 bgcolor=#fefefe
| 477224 || || 15 d'agost de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=225 bgcolor=#fefefe
| 477225 || || 10 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=226 bgcolor=#fefefe
| 477226 || || 15 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=227 bgcolor=#FA8072
| 477227 || || 16 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=228 bgcolor=#fefefe
| 477228 || || 26 d'agost de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=229 bgcolor=#fefefe
| 477229 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=230 bgcolor=#FA8072
| 477230 || || 10 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=231 bgcolor=#fefefe
| 477231 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=232 bgcolor=#fefefe
| 477232 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=233 bgcolor=#fefefe
| 477233 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=234 bgcolor=#fefefe
| 477234 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=235 bgcolor=#fefefe
| 477235 || || 14 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=236 bgcolor=#fefefe
| 477236 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=237 bgcolor=#fefefe
| 477237 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=238 bgcolor=#fefefe
| 477238 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=239 bgcolor=#fefefe
| 477239 || || 14 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=240 bgcolor=#fefefe
| 477240 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=241 bgcolor=#fefefe
| 477241 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=242 bgcolor=#fefefe
| 477242 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=243 bgcolor=#fefefe
| 477243 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=244 bgcolor=#fefefe
| 477244 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=245 bgcolor=#fefefe
| 477245 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=246 bgcolor=#fefefe
| 477246 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=247 bgcolor=#fefefe
| 477247 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=248 bgcolor=#FFC2E0
| 477248 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=249 bgcolor=#d6d6d6
| 477249 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=250 bgcolor=#fefefe
| 477250 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=251 bgcolor=#fefefe
| 477251 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=252 bgcolor=#fefefe
| 477252 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=253 bgcolor=#fefefe
| 477253 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=254 bgcolor=#fefefe
| 477254 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=255 bgcolor=#fefefe
| 477255 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=256 bgcolor=#fefefe
| 477256 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=257 bgcolor=#fefefe
| 477257 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=258 bgcolor=#fefefe
| 477258 || || 27 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=259 bgcolor=#fefefe
| 477259 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=260 bgcolor=#fefefe
| 477260 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=261 bgcolor=#fefefe
| 477261 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=262 bgcolor=#fefefe
| 477262 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=263 bgcolor=#fefefe
| 477263 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=264 bgcolor=#fefefe
| 477264 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=265 bgcolor=#fefefe
| 477265 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=266 bgcolor=#fefefe
| 477266 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=267 bgcolor=#fefefe
| 477267 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=268 bgcolor=#fefefe
| 477268 || || 24 de setembre de 2009 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=269 bgcolor=#fefefe
| 477269 || || 24 de setembre de 2009 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=270 bgcolor=#fefefe
| 477270 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=271 bgcolor=#fefefe
| 477271 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=272 bgcolor=#fefefe
| 477272 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=273 bgcolor=#fefefe
| 477273 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=274 bgcolor=#fefefe
| 477274 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=275 bgcolor=#fefefe
| 477275 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=276 bgcolor=#fefefe
| 477276 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=277 bgcolor=#fefefe
| 477277 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=278 bgcolor=#fefefe
| 477278 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=279 bgcolor=#fefefe
| 477279 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=280 bgcolor=#fefefe
| 477280 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=281 bgcolor=#fefefe
| 477281 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=282 bgcolor=#fefefe
| 477282 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=283 bgcolor=#fefefe
| 477283 || || 18 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=284 bgcolor=#fefefe
| 477284 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=285 bgcolor=#fefefe
| 477285 || || 12 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=286 bgcolor=#fefefe
| 477286 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=287 bgcolor=#fefefe
| 477287 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=288 bgcolor=#fefefe
| 477288 || || 14 d'octubre de 1998 || Caussols || ODAS ||  ||  —
|-id=289 bgcolor=#fefefe
| 477289 || || 25 de setembre de 2009 || LightBuckets || LightBuckets Obs. ||  ||  —
|-id=290 bgcolor=#fefefe
| 477290 || || 23 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=291 bgcolor=#fefefe
| 477291 || || 27 de setembre de 2009 || Great Shefford || P. Birtwhistle ||  ||  —
|-id=292 bgcolor=#fefefe
| 477292 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=293 bgcolor=#fefefe
| 477293 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=294 bgcolor=#fefefe
| 477294 || || 21 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=295 bgcolor=#fefefe
| 477295 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=296 bgcolor=#fefefe
| 477296 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=297 bgcolor=#fefefe
| 477297 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=298 bgcolor=#fefefe
| 477298 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=299 bgcolor=#fefefe
| 477299 || || 8 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=300 bgcolor=#fefefe
| 477300 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

477301-477400 

|-bgcolor=#fefefe
| 477301 || || 22 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=302 bgcolor=#fefefe
| 477302 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=303 bgcolor=#fefefe
| 477303 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=304 bgcolor=#fefefe
| 477304 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=305 bgcolor=#fefefe
| 477305 || || 23 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=306 bgcolor=#fefefe
| 477306 || || 12 d'abril de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=307 bgcolor=#fefefe
| 477307 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=308 bgcolor=#fefefe
| 477308 || || 15 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=309 bgcolor=#fefefe
| 477309 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=310 bgcolor=#fefefe
| 477310 || || 27 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=311 bgcolor=#fefefe
| 477311 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=312 bgcolor=#fefefe
| 477312 || || 17 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=313 bgcolor=#fefefe
| 477313 || || 25 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=314 bgcolor=#fefefe
| 477314 || || 26 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=315 bgcolor=#fefefe
| 477315 || || 25 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=316 bgcolor=#fefefe
| 477316 || || 16 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=317 bgcolor=#fefefe
| 477317 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=318 bgcolor=#fefefe
| 477318 || || 19 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=319 bgcolor=#fefefe
| 477319 || || 28 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=320 bgcolor=#fefefe
| 477320 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=321 bgcolor=#fefefe
| 477321 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=322 bgcolor=#fefefe
| 477322 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=323 bgcolor=#fefefe
| 477323 || || 2 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=324 bgcolor=#fefefe
| 477324 || || 19 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=325 bgcolor=#fefefe
| 477325 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=326 bgcolor=#FA8072
| 477326 || || 13 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=327 bgcolor=#FFC2E0
| 477327 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || APO ||  —
|-id=328 bgcolor=#fefefe
| 477328 || || 11 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=329 bgcolor=#fefefe
| 477329 || || 11 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=330 bgcolor=#FA8072
| 477330 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=331 bgcolor=#fefefe
| 477331 || || 29 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=332 bgcolor=#fefefe
| 477332 || || 25 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=333 bgcolor=#fefefe
| 477333 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=334 bgcolor=#fefefe
| 477334 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=335 bgcolor=#fefefe
| 477335 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=336 bgcolor=#fefefe
| 477336 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=337 bgcolor=#fefefe
| 477337 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=338 bgcolor=#fefefe
| 477338 || || 18 d'octubre de 2009 || Taunus || S. Karge, R. Kling ||  ||  —
|-id=339 bgcolor=#fefefe
| 477339 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=340 bgcolor=#fefefe
| 477340 || || 17 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=341 bgcolor=#fefefe
| 477341 || || 14 de setembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=342 bgcolor=#fefefe
| 477342 || || 23 d'octubre de 2009 || Mayhill || A. Lowe ||  ||  —
|-id=343 bgcolor=#fefefe
| 477343 || || 21 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=344 bgcolor=#fefefe
| 477344 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=345 bgcolor=#fefefe
| 477345 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=346 bgcolor=#fefefe
| 477346 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=347 bgcolor=#fefefe
| 477347 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=348 bgcolor=#fefefe
| 477348 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=349 bgcolor=#fefefe
| 477349 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=350 bgcolor=#fefefe
| 477350 || || 17 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=351 bgcolor=#fefefe
| 477351 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=352 bgcolor=#fefefe
| 477352 || || 18 d'octubre de 2009 || La Cañada || J. Lacruz ||  ||  —
|-id=353 bgcolor=#fefefe
| 477353 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=354 bgcolor=#fefefe
| 477354 || || 18 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=355 bgcolor=#fefefe
| 477355 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=356 bgcolor=#fefefe
| 477356 || || 12 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=357 bgcolor=#fefefe
| 477357 || || 24 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=358 bgcolor=#fefefe
| 477358 || || 23 d'octubre de 2009 || Marly || P. Kocher ||  ||  —
|-id=359 bgcolor=#fefefe
| 477359 || || 18 d'octubre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=360 bgcolor=#fefefe
| 477360 || || 6 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=361 bgcolor=#fefefe
| 477361 || || 26 d'octubre de 2009 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=362 bgcolor=#fefefe
| 477362 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=363 bgcolor=#fefefe
| 477363 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=364 bgcolor=#fefefe
| 477364 || || 23 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=365 bgcolor=#fefefe
| 477365 || || 25 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=366 bgcolor=#fefefe
| 477366 || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=367 bgcolor=#fefefe
| 477367 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=368 bgcolor=#fefefe
| 477368 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=369 bgcolor=#fefefe
| 477369 || || 20 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=370 bgcolor=#fefefe
| 477370 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=371 bgcolor=#fefefe
| 477371 || || 27 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=372 bgcolor=#fefefe
| 477372 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=373 bgcolor=#fefefe
| 477373 || || 26 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=374 bgcolor=#fefefe
| 477374 || || 22 d'octubre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=375 bgcolor=#fefefe
| 477375 || || 11 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels ||  ||  —
|-id=376 bgcolor=#fefefe
| 477376 || || 16 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=377 bgcolor=#fefefe
| 477377 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=378 bgcolor=#fefefe
| 477378 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=379 bgcolor=#fefefe
| 477379 || || 1 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=380 bgcolor=#fefefe
| 477380 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=381 bgcolor=#fefefe
| 477381 || || 18 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=382 bgcolor=#fefefe
| 477382 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=383 bgcolor=#fefefe
| 477383 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=384 bgcolor=#fefefe
| 477384 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=385 bgcolor=#fefefe
| 477385 || || 10 de novembre de 2009 || Nogales || I. Robbins ||  ||  —
|-id=386 bgcolor=#FA8072
| 477386 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=387 bgcolor=#fefefe
| 477387 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=388 bgcolor=#fefefe
| 477388 || || 21 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=389 bgcolor=#fefefe
| 477389 || || 23 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=390 bgcolor=#fefefe
| 477390 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=391 bgcolor=#fefefe
| 477391 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=392 bgcolor=#fefefe
| 477392 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=393 bgcolor=#fefefe
| 477393 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=394 bgcolor=#fefefe
| 477394 || || 11 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=395 bgcolor=#fefefe
| 477395 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=396 bgcolor=#fefefe
| 477396 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=397 bgcolor=#fefefe
| 477397 || || 15 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=398 bgcolor=#fefefe
| 477398 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=399 bgcolor=#fefefe
| 477399 || || 11 de novembre de 2009 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=400 bgcolor=#fefefe
| 477400 || || 15 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|}

477401-477500 

|-bgcolor=#fefefe
| 477401 || || 8 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=402 bgcolor=#fefefe
| 477402 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=403 bgcolor=#fefefe
| 477403 || || 9 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=404 bgcolor=#fefefe
| 477404 || || 27 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=405 bgcolor=#fefefe
| 477405 || || 22 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=406 bgcolor=#fefefe
| 477406 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=407 bgcolor=#fefefe
| 477407 || || 9 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=408 bgcolor=#fefefe
| 477408 || || 10 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=409 bgcolor=#fefefe
| 477409 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=410 bgcolor=#fefefe
| 477410 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=411 bgcolor=#fefefe
| 477411 || || 18 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=412 bgcolor=#fefefe
| 477412 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=413 bgcolor=#fefefe
| 477413 || || 5 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=414 bgcolor=#fefefe
| 477414 || || 14 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=415 bgcolor=#fefefe
| 477415 || || 11 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=416 bgcolor=#fefefe
| 477416 || || 23 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=417 bgcolor=#fefefe
| 477417 || || 16 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=418 bgcolor=#fefefe
| 477418 || || 16 de novembre de 2009 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=419 bgcolor=#fefefe
| 477419 || || 17 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=420 bgcolor=#fefefe
| 477420 || || 30 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=421 bgcolor=#fefefe
| 477421 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=422 bgcolor=#fefefe
| 477422 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=423 bgcolor=#fefefe
| 477423 || || 17 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=424 bgcolor=#fefefe
| 477424 || || 15 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=425 bgcolor=#fefefe
| 477425 || || 18 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=426 bgcolor=#fefefe
| 477426 || || 18 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=427 bgcolor=#fefefe
| 477427 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=428 bgcolor=#fefefe
| 477428 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=429 bgcolor=#fefefe
| 477429 || || 20 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=430 bgcolor=#fefefe
| 477430 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=431 bgcolor=#d6d6d6
| 477431 || || 20 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=432 bgcolor=#fefefe
| 477432 || || 8 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=433 bgcolor=#fefefe
| 477433 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=434 bgcolor=#fefefe
| 477434 || || 23 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=435 bgcolor=#fefefe
| 477435 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=436 bgcolor=#fefefe
| 477436 || || 12 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=437 bgcolor=#fefefe
| 477437 || || 15 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=438 bgcolor=#fefefe
| 477438 || || 1 de setembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=439 bgcolor=#fefefe
| 477439 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=440 bgcolor=#fefefe
| 477440 || || 21 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=441 bgcolor=#fefefe
| 477441 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=442 bgcolor=#fefefe
| 477442 || || 22 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=443 bgcolor=#fefefe
| 477443 || || 9 de juliol de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=444 bgcolor=#fefefe
| 477444 || || 26 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=445 bgcolor=#fefefe
| 477445 || || 11 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=446 bgcolor=#d6d6d6
| 477446 || || 10 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=447 bgcolor=#fefefe
| 477447 || || 24 d'octubre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=448 bgcolor=#fefefe
| 477448 || || 25 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=449 bgcolor=#d6d6d6
| 477449 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=450 bgcolor=#fefefe
| 477450 || || 17 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=451 bgcolor=#fefefe
| 477451 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=452 bgcolor=#fefefe
| 477452 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=453 bgcolor=#fefefe
| 477453 || || 18 de novembre de 2009 || La Silla || La Silla Obs. ||  ||  —
|-id=454 bgcolor=#d6d6d6
| 477454 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=455 bgcolor=#fefefe
| 477455 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=456 bgcolor=#fefefe
| 477456 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=457 bgcolor=#fefefe
| 477457 || || 19 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=458 bgcolor=#fefefe
| 477458 || || 19 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=459 bgcolor=#fefefe
| 477459 || || 17 de novembre de 2009 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=460 bgcolor=#d6d6d6
| 477460 || || 27 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=461 bgcolor=#d6d6d6
| 477461 || || 22 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=462 bgcolor=#d6d6d6
| 477462 || || 17 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=463 bgcolor=#fefefe
| 477463 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=464 bgcolor=#fefefe
| 477464 || || 8 de desembre de 2009 || San Marcello || Pistoia Mountains Obs. ||  ||  —
|-id=465 bgcolor=#FFC2E0
| 477465 || || 11 de desembre de 2009 || Catalina || CSS || ATEPHA ||  —
|-id=466 bgcolor=#fefefe
| 477466 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=467 bgcolor=#E9E9E9
| 477467 || || 15 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=468 bgcolor=#fefefe
| 477468 || || 29 de setembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=469 bgcolor=#fefefe
| 477469 || || 17 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=470 bgcolor=#fefefe
| 477470 || || 16 de desembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=471 bgcolor=#fefefe
| 477471 || || 7 de gener de 2010 || Bisei SG Center || BATTeRS ||  ||  —
|-id=472 bgcolor=#fefefe
| 477472 || || 5 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=473 bgcolor=#fefefe
| 477473 || || 6 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=474 bgcolor=#fefefe
| 477474 || || 30 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=475 bgcolor=#fefefe
| 477475 || || 6 de gener de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=476 bgcolor=#d6d6d6
| 477476 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=477 bgcolor=#E9E9E9
| 477477 || || 6 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=478 bgcolor=#fefefe
| 477478 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=479 bgcolor=#fefefe
| 477479 || || 7 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=480 bgcolor=#fefefe
| 477480 || || 6 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=481 bgcolor=#E9E9E9
| 477481 || || 12 de gener de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=482 bgcolor=#d6d6d6
| 477482 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=483 bgcolor=#E9E9E9
| 477483 || || 14 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=484 bgcolor=#E9E9E9
| 477484 || || 18 de gener de 2010 || Dauban || F. Kugel ||  ||  —
|-id=485 bgcolor=#fefefe
| 477485 || || 1 de novembre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=486 bgcolor=#E9E9E9
| 477486 || || 22 de maig de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=487 bgcolor=#E9E9E9
| 477487 || || 21 de desembre de 2004 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=488 bgcolor=#fefefe
| 477488 || || 5 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=489 bgcolor=#E9E9E9
| 477489 || || 9 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=490 bgcolor=#FFC2E0
| 477490 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE || AMO ||  —
|-id=491 bgcolor=#FFC2E0
| 477491 || || 14 de febrer de 2010 || Catalina || CSS || APO ||  —
|-id=492 bgcolor=#FFC2E0
| 477492 || || 14 de febrer de 2010 || Socorro || LINEAR || AMO ||  —
|-id=493 bgcolor=#E9E9E9
| 477493 || || 9 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=494 bgcolor=#E9E9E9
| 477494 || || 8 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=495 bgcolor=#E9E9E9
| 477495 || || 15 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=496 bgcolor=#E9E9E9
| 477496 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=497 bgcolor=#E9E9E9
| 477497 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=498 bgcolor=#E9E9E9
| 477498 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=499 bgcolor=#E9E9E9
| 477499 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=500 bgcolor=#E9E9E9
| 477500 || || 20 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

477501-477600 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 477501 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=502 bgcolor=#E9E9E9
| 477502 || || 14 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=503 bgcolor=#E9E9E9
| 477503 || || 27 de setembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=504 bgcolor=#fefefe
| 477504 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=505 bgcolor=#E9E9E9
| 477505 || || 14 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=506 bgcolor=#fefefe
| 477506 || || 6 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=507 bgcolor=#E9E9E9
| 477507 || || 14 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=508 bgcolor=#E9E9E9
| 477508 || || 15 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=509 bgcolor=#E9E9E9
| 477509 || || 15 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=510 bgcolor=#fefefe
| 477510 || || 13 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=511 bgcolor=#E9E9E9
| 477511 || || 6 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=512 bgcolor=#E9E9E9
| 477512 || || 15 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=513 bgcolor=#fefefe
| 477513 || || 5 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=514 bgcolor=#E9E9E9
| 477514 || || 6 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=515 bgcolor=#E9E9E9
| 477515 || || 9 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=516 bgcolor=#E9E9E9
| 477516 || || 7 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=517 bgcolor=#E9E9E9
| 477517 || || 31 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=518 bgcolor=#E9E9E9
| 477518 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=519 bgcolor=#FFC2E0
| 477519 || || 23 de febrer de 2010 || WISE || WISE || APOPHA ||  —
|-id=520 bgcolor=#E9E9E9
| 477520 || || 26 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=521 bgcolor=#E9E9E9
| 477521 || || 16 de febrer de 2010 || Haleakala || Pan-STARRS ||  ||  —
|-id=522 bgcolor=#fefefe
| 477522 || || 20 de gener de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=523 bgcolor=#E9E9E9
| 477523 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=524 bgcolor=#FFC2E0
| 477524 || || 23 de gener de 2010 || WISE || WISE || AMO ||  —
|-id=525 bgcolor=#E9E9E9
| 477525 || || 19 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=526 bgcolor=#E9E9E9
| 477526 || || 13 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=527 bgcolor=#E9E9E9
| 477527 || || 4 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=528 bgcolor=#E9E9E9
| 477528 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=529 bgcolor=#E9E9E9
| 477529 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=530 bgcolor=#E9E9E9
| 477530 || || 13 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=531 bgcolor=#E9E9E9
| 477531 || || 14 de març de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=532 bgcolor=#E9E9E9
| 477532 || || 18 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=533 bgcolor=#E9E9E9
| 477533 || || 14 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=534 bgcolor=#E9E9E9
| 477534 || || 15 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=535 bgcolor=#E9E9E9
| 477535 || || 13 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=536 bgcolor=#E9E9E9
| 477536 || || 15 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=537 bgcolor=#E9E9E9
| 477537 || || 13 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=538 bgcolor=#fefefe
| 477538 || || 12 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=539 bgcolor=#E9E9E9
| 477539 || || 12 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=540 bgcolor=#fefefe
| 477540 || || 19 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=541 bgcolor=#E9E9E9
| 477541 || || 19 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=542 bgcolor=#E9E9E9
| 477542 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=543 bgcolor=#E9E9E9
| 477543 || || 18 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=544 bgcolor=#E9E9E9
| 477544 || || 27 de febrer de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=545 bgcolor=#E9E9E9
| 477545 || || 19 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=546 bgcolor=#E9E9E9
| 477546 || || 16 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=547 bgcolor=#E9E9E9
| 477547 || || 17 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=548 bgcolor=#E9E9E9
| 477548 || || 19 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=549 bgcolor=#E9E9E9
| 477549 || || 19 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=550 bgcolor=#E9E9E9
| 477550 || || 21 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=551 bgcolor=#E9E9E9
| 477551 || || 13 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=552 bgcolor=#E9E9E9
| 477552 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=553 bgcolor=#E9E9E9
| 477553 || || 10 de setembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=554 bgcolor=#fefefe
| 477554 || || 25 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=555 bgcolor=#E9E9E9
| 477555 || || 5 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=556 bgcolor=#E9E9E9
| 477556 || || 16 de març de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=557 bgcolor=#E9E9E9
| 477557 || || 18 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=558 bgcolor=#E9E9E9
| 477558 || || 28 d'octubre de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=559 bgcolor=#fefefe
| 477559 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=560 bgcolor=#E9E9E9
| 477560 || || 9 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=561 bgcolor=#E9E9E9
| 477561 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=562 bgcolor=#d6d6d6
| 477562 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=563 bgcolor=#E9E9E9
| 477563 || || 10 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=564 bgcolor=#E9E9E9
| 477564 || || 30 de desembre de 2000 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=565 bgcolor=#E9E9E9
| 477565 || || 2 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=566 bgcolor=#fefefe
| 477566 || || 17 de març de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=567 bgcolor=#E9E9E9
| 477567 || || 26 d'abril de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=568 bgcolor=#E9E9E9
| 477568 || || 8 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=569 bgcolor=#E9E9E9
| 477569 || || 13 d'abril de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=570 bgcolor=#E9E9E9
| 477570 || || 15 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=571 bgcolor=#d6d6d6
| 477571 || || 23 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=572 bgcolor=#d6d6d6
| 477572 || || 28 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=573 bgcolor=#E9E9E9
| 477573 || || 14 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=574 bgcolor=#E9E9E9
| 477574 || || 30 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=575 bgcolor=#E9E9E9
| 477575 || || 18 d'octubre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=576 bgcolor=#E9E9E9
| 477576 || || 3 de novembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=577 bgcolor=#E9E9E9
| 477577 || || 21 de març de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=578 bgcolor=#E9E9E9
| 477578 || || 29 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=579 bgcolor=#fefefe
| 477579 || || 11 d'abril de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=580 bgcolor=#d6d6d6
| 477580 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=581 bgcolor=#d6d6d6
| 477581 || || 3 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=582 bgcolor=#E9E9E9
| 477582 || || 16 de març de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=583 bgcolor=#E9E9E9
| 477583 || || 3 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=584 bgcolor=#E9E9E9
| 477584 || || 4 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=585 bgcolor=#E9E9E9
| 477585 || || 7 de maig de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=586 bgcolor=#E9E9E9
| 477586 || || 9 de febrer de 2010 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=587 bgcolor=#B88A00
| 477587 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=588 bgcolor=#FFC2E0
| 477588 || || 7 de maig de 2010 || WISE || WISE || APO ||  —
|-id=589 bgcolor=#d6d6d6
| 477589 || || 9 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=590 bgcolor=#d6d6d6
| 477590 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=591 bgcolor=#d6d6d6
| 477591 || || 11 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=592 bgcolor=#E9E9E9
| 477592 || || 11 de maig de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=593 bgcolor=#d6d6d6
| 477593 || || 13 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=594 bgcolor=#d6d6d6
| 477594 || || 15 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=595 bgcolor=#d6d6d6
| 477595 || || 15 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=596 bgcolor=#E9E9E9
| 477596 || || 8 d'abril de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=597 bgcolor=#E9E9E9
| 477597 || || 26 de maig de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=598 bgcolor=#E9E9E9
| 477598 || || 15 de febrer de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=599 bgcolor=#FA8072
| 477599 || || 18 de maig de 2010 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=600 bgcolor=#d6d6d6
| 477600 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

477601-477700 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 477601 || || 17 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=602 bgcolor=#E9E9E9
| 477602 || || 17 de febrer de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=603 bgcolor=#d6d6d6
| 477603 || || 21 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=604 bgcolor=#d6d6d6
| 477604 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=605 bgcolor=#d6d6d6
| 477605 || || 23 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=606 bgcolor=#d6d6d6
| 477606 || || 26 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=607 bgcolor=#d6d6d6
| 477607 || || 14 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=608 bgcolor=#d6d6d6
| 477608 || || 29 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=609 bgcolor=#d6d6d6
| 477609 || || 29 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=610 bgcolor=#d6d6d6
| 477610 || || 1 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=611 bgcolor=#d6d6d6
| 477611 || || 30 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=612 bgcolor=#d6d6d6
| 477612 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=613 bgcolor=#d6d6d6
| 477613 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=614 bgcolor=#d6d6d6
| 477614 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=615 bgcolor=#d6d6d6
| 477615 || || 31 de maig de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=616 bgcolor=#d6d6d6
| 477616 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=617 bgcolor=#d6d6d6
| 477617 || || 1 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=618 bgcolor=#d6d6d6
| 477618 || || 2 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=619 bgcolor=#d6d6d6
| 477619 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=620 bgcolor=#fefefe
| 477620 || || 1 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=621 bgcolor=#d6d6d6
| 477621 || || 6 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=622 bgcolor=#d6d6d6
| 477622 || || 8 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=623 bgcolor=#d6d6d6
| 477623 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=624 bgcolor=#d6d6d6
| 477624 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=625 bgcolor=#d6d6d6
| 477625 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=626 bgcolor=#d6d6d6
| 477626 || || 13 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=627 bgcolor=#d6d6d6
| 477627 || || 9 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=628 bgcolor=#d6d6d6
| 477628 || || 10 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=629 bgcolor=#d6d6d6
| 477629 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=630 bgcolor=#d6d6d6
| 477630 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=631 bgcolor=#d6d6d6
| 477631 || || 13 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=632 bgcolor=#d6d6d6
| 477632 || || 25 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=633 bgcolor=#d6d6d6
| 477633 || || 14 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=634 bgcolor=#d6d6d6
| 477634 || || 13 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=635 bgcolor=#d6d6d6
| 477635 || || 18 de juny de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=636 bgcolor=#d6d6d6
| 477636 || || 16 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=637 bgcolor=#d6d6d6
| 477637 || || 18 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=638 bgcolor=#d6d6d6
| 477638 || || 1 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=639 bgcolor=#d6d6d6
| 477639 || || 21 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=640 bgcolor=#d6d6d6
| 477640 || || 22 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=641 bgcolor=#d6d6d6
| 477641 || || 24 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=642 bgcolor=#d6d6d6
| 477642 || || 25 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=643 bgcolor=#d6d6d6
| 477643 || || 26 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=644 bgcolor=#d6d6d6
| 477644 || || 26 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=645 bgcolor=#E9E9E9
| 477645 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=646 bgcolor=#d6d6d6
| 477646 || || 27 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=647 bgcolor=#d6d6d6
| 477647 || || 7 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=648 bgcolor=#d6d6d6
| 477648 || || 28 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=649 bgcolor=#d6d6d6
| 477649 || || 29 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=650 bgcolor=#d6d6d6
| 477650 || || 30 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=651 bgcolor=#d6d6d6
| 477651 || || 7 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=652 bgcolor=#E9E9E9
| 477652 || || 21 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=653 bgcolor=#d6d6d6
| 477653 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=654 bgcolor=#d6d6d6
| 477654 || || 9 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=655 bgcolor=#d6d6d6
| 477655 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=656 bgcolor=#d6d6d6
| 477656 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=657 bgcolor=#d6d6d6
| 477657 || || 14 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=658 bgcolor=#d6d6d6
| 477658 || || 14 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=659 bgcolor=#d6d6d6
| 477659 || || 1 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=660 bgcolor=#d6d6d6
| 477660 || || 6 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=661 bgcolor=#d6d6d6
| 477661 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=662 bgcolor=#d6d6d6
| 477662 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=663 bgcolor=#d6d6d6
| 477663 || || 5 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=664 bgcolor=#d6d6d6
| 477664 || || 16 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=665 bgcolor=#d6d6d6
| 477665 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=666 bgcolor=#d6d6d6
| 477666 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=667 bgcolor=#d6d6d6
| 477667 || || 17 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=668 bgcolor=#d6d6d6
| 477668 || || 21 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=669 bgcolor=#E9E9E9
| 477669 || || 11 de març de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=670 bgcolor=#d6d6d6
| 477670 || || 4 de gener de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=671 bgcolor=#d6d6d6
| 477671 || || 26 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=672 bgcolor=#d6d6d6
| 477672 || || 5 de juliol de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=673 bgcolor=#d6d6d6
| 477673 || || 29 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=674 bgcolor=#E9E9E9
| 477674 || || 30 de gener de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=675 bgcolor=#d6d6d6
| 477675 || || 2 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=676 bgcolor=#d6d6d6
| 477676 || || 7 d'agost de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=677 bgcolor=#d6d6d6
| 477677 || || 8 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=678 bgcolor=#d6d6d6
| 477678 || || 17 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=679 bgcolor=#d6d6d6
| 477679 || || 7 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=680 bgcolor=#d6d6d6
| 477680 || || 10 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=681 bgcolor=#d6d6d6
| 477681 || || 2 d'octubre de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=682 bgcolor=#d6d6d6
| 477682 || || 2 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=683 bgcolor=#d6d6d6
| 477683 || || 2 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=684 bgcolor=#d6d6d6
| 477684 || || 4 de setembre de 2010 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=685 bgcolor=#d6d6d6
| 477685 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=686 bgcolor=#d6d6d6
| 477686 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=687 bgcolor=#d6d6d6
| 477687 || || 12 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=688 bgcolor=#d6d6d6
| 477688 || || 5 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=689 bgcolor=#d6d6d6
| 477689 || || 27 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=690 bgcolor=#d6d6d6
| 477690 || || 24 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=691 bgcolor=#d6d6d6
| 477691 || || 12 de juny de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=692 bgcolor=#d6d6d6
| 477692 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=693 bgcolor=#d6d6d6
| 477693 || || 26 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=694 bgcolor=#d6d6d6
| 477694 || || 2 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=695 bgcolor=#d6d6d6
| 477695 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=696 bgcolor=#d6d6d6
| 477696 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=697 bgcolor=#d6d6d6
| 477697 || || 27 de maig de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=698 bgcolor=#d6d6d6
| 477698 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=699 bgcolor=#d6d6d6
| 477699 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=700 bgcolor=#d6d6d6
| 477700 || || 6 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

477701-477800 

|-bgcolor=#d6d6d6
| 477701 || || 28 de novembre de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=702 bgcolor=#d6d6d6
| 477702 || || 13 de setembre de 2010 || La Sagra || Mallorca Obs. ||  ||  —
|-id=703 bgcolor=#d6d6d6
| 477703 || || 25 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=704 bgcolor=#d6d6d6
| 477704 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=705 bgcolor=#d6d6d6
| 477705 || || 8 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=706 bgcolor=#d6d6d6
| 477706 || || 14 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=707 bgcolor=#d6d6d6
| 477707 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=708 bgcolor=#d6d6d6
| 477708 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=709 bgcolor=#d6d6d6
| 477709 || || 8 d'octubre de 2005 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=710 bgcolor=#d6d6d6
| 477710 || || 11 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=711 bgcolor=#d6d6d6
| 477711 || || 1 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=712 bgcolor=#d6d6d6
| 477712 || || 3 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=713 bgcolor=#d6d6d6
| 477713 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=714 bgcolor=#d6d6d6
| 477714 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=715 bgcolor=#fefefe
| 477715 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=716 bgcolor=#d6d6d6
| 477716 || || 6 de febrer de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=717 bgcolor=#d6d6d6
| 477717 || || 16 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=718 bgcolor=#d6d6d6
| 477718 || || 1 de març de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=719 bgcolor=#FFC2E0
| 477719 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey || AMO ||  —
|-id=720 bgcolor=#d6d6d6
| 477720 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=721 bgcolor=#d6d6d6
| 477721 || || 6 d'agost de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=722 bgcolor=#d6d6d6
| 477722 || || 26 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=723 bgcolor=#d6d6d6
| 477723 || || 11 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=724 bgcolor=#d6d6d6
| 477724 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=725 bgcolor=#d6d6d6
| 477725 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=726 bgcolor=#d6d6d6
| 477726 || || 29 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=727 bgcolor=#d6d6d6
| 477727 || || 30 de novembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=728 bgcolor=#d6d6d6
| 477728 || || 15 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=729 bgcolor=#d6d6d6
| 477729 || || 19 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=730 bgcolor=#d6d6d6
| 477730 || || 2 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=731 bgcolor=#d6d6d6
| 477731 || || 3 d'octubre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=732 bgcolor=#d6d6d6
| 477732 || || 9 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=733 bgcolor=#d6d6d6
| 477733 || || 2 de maig de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=734 bgcolor=#d6d6d6
| 477734 || || 1 de maig de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=735 bgcolor=#d6d6d6
| 477735 || || 10 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=736 bgcolor=#d6d6d6
| 477736 || || 7 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=737 bgcolor=#d6d6d6
| 477737 || || 4 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=738 bgcolor=#d6d6d6
| 477738 || || 17 de setembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=739 bgcolor=#d6d6d6
| 477739 || || 6 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=740 bgcolor=#d6d6d6
| 477740 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=741 bgcolor=#d6d6d6
| 477741 || || 16 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=742 bgcolor=#d6d6d6
| 477742 || || 11 d'octubre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=743 bgcolor=#d6d6d6
| 477743 || || 9 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=744 bgcolor=#d6d6d6
| 477744 || || 20 de juliol de 2004 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=745 bgcolor=#d6d6d6
| 477745 || || 3 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=746 bgcolor=#d6d6d6
| 477746 || || 16 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=747 bgcolor=#d6d6d6
| 477747 || || 11 de maig de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=748 bgcolor=#d6d6d6
| 477748 || || 3 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=749 bgcolor=#d6d6d6
| 477749 || || 18 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=750 bgcolor=#d6d6d6
| 477750 || || 28 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=751 bgcolor=#fefefe
| 477751 || || 2 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=752 bgcolor=#d6d6d6
| 477752 || || 27 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=753 bgcolor=#d6d6d6
| 477753 || || 15 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=754 bgcolor=#d6d6d6
| 477754 || || 12 de setembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=755 bgcolor=#d6d6d6
| 477755 || || 17 de setembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=756 bgcolor=#fefefe
| 477756 || || 6 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=757 bgcolor=#fefefe
| 477757 || || 10 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=758 bgcolor=#fefefe
| 477758 || || 7 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=759 bgcolor=#fefefe
| 477759 || || 3 de novembre de 2010 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=760 bgcolor=#d6d6d6
| 477760 || || 1 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=761 bgcolor=#d6d6d6
| 477761 || || 8 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=762 bgcolor=#FFC2E0
| 477762 || || 6 de desembre de 2010 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=763 bgcolor=#d6d6d6
| 477763 || || 5 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=764 bgcolor=#fefefe
| 477764 || || 2 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=765 bgcolor=#fefefe
| 477765 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=766 bgcolor=#d6d6d6
| 477766 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=767 bgcolor=#fefefe
| 477767 || || 10 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=768 bgcolor=#fefefe
| 477768 || || 8 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=769 bgcolor=#fefefe
| 477769 || || 10 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=770 bgcolor=#fefefe
| 477770 || || 3 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=771 bgcolor=#fefefe
| 477771 || || 22 de desembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=772 bgcolor=#fefefe
| 477772 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=773 bgcolor=#fefefe
| 477773 || || 8 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=774 bgcolor=#fefefe
| 477774 || || 9 de desembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=775 bgcolor=#fefefe
| 477775 || || 10 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=776 bgcolor=#fefefe
| 477776 || || 7 d'abril de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=777 bgcolor=#fefefe
| 477777 || || 7 de febrer de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=778 bgcolor=#fefefe
| 477778 || || 24 de novembre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=779 bgcolor=#fefefe
| 477779 || || 15 de novembre de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=780 bgcolor=#fefefe
| 477780 || || 14 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=781 bgcolor=#fefefe
| 477781 || || 10 de febrer de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=782 bgcolor=#d6d6d6
| 477782 || || 4 de febrer de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=783 bgcolor=#fefefe
| 477783 || || 3 d'octubre de 2003 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=784 bgcolor=#fefefe
| 477784 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=785 bgcolor=#fefefe
| 477785 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=786 bgcolor=#fefefe
| 477786 || || 12 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=787 bgcolor=#d6d6d6
| 477787 || || 20 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=788 bgcolor=#fefefe
| 477788 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=789 bgcolor=#fefefe
| 477789 || || 5 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=790 bgcolor=#fefefe
| 477790 || || 28 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=791 bgcolor=#fefefe
| 477791 || || 27 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=792 bgcolor=#fefefe
| 477792 || || 28 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=793 bgcolor=#fefefe
| 477793 || || 4 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=794 bgcolor=#fefefe
| 477794 || || 22 d'octubre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=795 bgcolor=#d6d6d6
| 477795 || || 23 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=796 bgcolor=#FA8072
| 477796 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=797 bgcolor=#fefefe
| 477797 || || 14 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=798 bgcolor=#fefefe
| 477798 || || 16 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=799 bgcolor=#fefefe
| 477799 || || 28 de març de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=800 bgcolor=#fefefe
| 477800 || || 23 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|}

477801-477900 

|-bgcolor=#fefefe
| 477801 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=802 bgcolor=#fefefe
| 477802 || || 24 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=803 bgcolor=#d6d6d6
| 477803 || || 3 de setembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=804 bgcolor=#fefefe
| 477804 || || 3 de febrer de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=805 bgcolor=#fefefe
| 477805 || || 1 de juliol de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=806 bgcolor=#fefefe
| 477806 || || 19 de novembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=807 bgcolor=#fefefe
| 477807 || || 14 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=808 bgcolor=#fefefe
| 477808 || || 16 de març de 2004 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=809 bgcolor=#fefefe
| 477809 || || 20 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=810 bgcolor=#fefefe
| 477810 || || 9 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=811 bgcolor=#fefefe
| 477811 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=812 bgcolor=#fefefe
| 477812 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=813 bgcolor=#fefefe
| 477813 || || 15 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=814 bgcolor=#fefefe
| 477814 || || 29 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=815 bgcolor=#E9E9E9
| 477815 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=816 bgcolor=#d6d6d6
| 477816 || || 9 de novembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=817 bgcolor=#fefefe
| 477817 || || 24 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=818 bgcolor=#fefefe
| 477818 || || 23 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=819 bgcolor=#fefefe
| 477819 || || 25 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=820 bgcolor=#fefefe
| 477820 || || 21 d'octubre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=821 bgcolor=#fefefe
| 477821 || || 28 d'agost de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=822 bgcolor=#fefefe
| 477822 || || 20 d'agost de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=823 bgcolor=#fefefe
| 477823 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=824 bgcolor=#fefefe
| 477824 || || 25 de febrer de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=825 bgcolor=#fefefe
| 477825 || || 19 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=826 bgcolor=#FA8072
| 477826 || || 4 d'agost de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=827 bgcolor=#E9E9E9
| 477827 || || 11 de gener de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=828 bgcolor=#E9E9E9
| 477828 || || 5 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=829 bgcolor=#fefefe
| 477829 || || 18 de març de 2004 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=830 bgcolor=#fefefe
| 477830 || || 8 de desembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=831 bgcolor=#fefefe
| 477831 || || 4 de novembre de 2002 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=832 bgcolor=#fefefe
| 477832 || || 27 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=833 bgcolor=#fefefe
| 477833 || || 12 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=834 bgcolor=#fefefe
| 477834 || || 13 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=835 bgcolor=#fefefe
| 477835 || || 16 de desembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=836 bgcolor=#fefefe
| 477836 || || 28 de setembre de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=837 bgcolor=#E9E9E9
| 477837 || || 9 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=838 bgcolor=#fefefe
| 477838 || || 19 de novembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=839 bgcolor=#fefefe
| 477839 || || 12 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=840 bgcolor=#fefefe
| 477840 || || 26 de gener de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=841 bgcolor=#fefefe
| 477841 || || 27 de novembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=842 bgcolor=#fefefe
| 477842 || || 16 de gener de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=843 bgcolor=#fefefe
| 477843 || || 9 de febrer de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=844 bgcolor=#fefefe
| 477844 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=845 bgcolor=#fefefe
| 477845 || || 29 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=846 bgcolor=#fefefe
| 477846 || || 17 de setembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=847 bgcolor=#E9E9E9
| 477847 || || 16 de març de 2007 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=848 bgcolor=#fefefe
| 477848 || || 30 de setembre de 1999 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=849 bgcolor=#FA8072
| 477849 || || 11 d'agost de 2007 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=850 bgcolor=#fefefe
| 477850 || || 8 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=851 bgcolor=#fefefe
| 477851 || || 27 de gener de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=852 bgcolor=#E9E9E9
| 477852 || || 13 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=853 bgcolor=#fefefe
| 477853 || || 14 d'abril de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=854 bgcolor=#E9E9E9
| 477854 || || 2 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=855 bgcolor=#fefefe
| 477855 || || 9 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=856 bgcolor=#E9E9E9
| 477856 || || 9 d'octubre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=857 bgcolor=#fefefe
| 477857 || || 23 de febrer de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=858 bgcolor=#E9E9E9
| 477858 || || 14 de març de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=859 bgcolor=#E9E9E9
| 477859 || || 1 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=860 bgcolor=#E9E9E9
| 477860 || || 26 de març de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=861 bgcolor=#fefefe
| 477861 || || 24 de gener de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=862 bgcolor=#fefefe
| 477862 || || 12 d'abril de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=863 bgcolor=#fefefe
| 477863 || || 2 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=864 bgcolor=#fefefe
| 477864 || || 24 de desembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=865 bgcolor=#E9E9E9
| 477865 || || 24 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=866 bgcolor=#fefefe
| 477866 || || 28 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=867 bgcolor=#E9E9E9
| 477867 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=868 bgcolor=#fefefe
| 477868 || || 14 de març de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=869 bgcolor=#fefefe
| 477869 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=870 bgcolor=#E9E9E9
| 477870 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=871 bgcolor=#E9E9E9
| 477871 || || 11 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=872 bgcolor=#E9E9E9
| 477872 || || 1 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=873 bgcolor=#E9E9E9
| 477873 || || 11 de febrer de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=874 bgcolor=#E9E9E9
| 477874 || || 26 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=875 bgcolor=#E9E9E9
| 477875 || || 13 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=876 bgcolor=#E9E9E9
| 477876 || || 27 de març de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=877 bgcolor=#E9E9E9
| 477877 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=878 bgcolor=#fefefe
| 477878 || || 21 de desembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=879 bgcolor=#E9E9E9
| 477879 || || 23 d'abril de 1998 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=880 bgcolor=#E9E9E9
| 477880 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=881 bgcolor=#E9E9E9
| 477881 || || 30 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=882 bgcolor=#fefefe
| 477882 || || 5 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=883 bgcolor=#fefefe
| 477883 || || 30 de juliol de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=884 bgcolor=#fefefe
| 477884 || || 22 de novembre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=885 bgcolor=#FFC2E0
| 477885 || || 6 d'abril de 2011 || Catalina || CSS || AMO ||  —
|-id=886 bgcolor=#E9E9E9
| 477886 || || 7 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=887 bgcolor=#E9E9E9
| 477887 || || 27 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=888 bgcolor=#E9E9E9
| 477888 || || 30 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=889 bgcolor=#fefefe
| 477889 || || 7 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=890 bgcolor=#E9E9E9
| 477890 || || 22 d'abril de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=891 bgcolor=#E9E9E9
| 477891 || || 22 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=892 bgcolor=#E9E9E9
| 477892 || || 7 de gener de 2010 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=893 bgcolor=#E9E9E9
| 477893 || || 23 d'abril de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=894 bgcolor=#E9E9E9
| 477894 || || 5 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=895 bgcolor=#E9E9E9
| 477895 || || 5 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=896 bgcolor=#fefefe
| 477896 || || 8 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=897 bgcolor=#E9E9E9
| 477897 || || 30 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=898 bgcolor=#E9E9E9
| 477898 || || 18 de desembre de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=899 bgcolor=#E9E9E9
| 477899 || || 8 de maig de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=900 bgcolor=#E9E9E9
| 477900 || || 4 d'abril de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|}

477901-478000 

|-bgcolor=#E9E9E9
| 477901 || || 5 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=902 bgcolor=#fefefe
| 477902 || || 31 d'octubre de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=903 bgcolor=#fefefe
| 477903 || || 26 de febrer de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=904 bgcolor=#E9E9E9
| 477904 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=905 bgcolor=#E9E9E9
| 477905 || || 22 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=906 bgcolor=#E9E9E9
| 477906 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=907 bgcolor=#E9E9E9
| 477907 || || 24 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=908 bgcolor=#E9E9E9
| 477908 || || 21 de maig de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=909 bgcolor=#E9E9E9
| 477909 || || 5 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=910 bgcolor=#fefefe
| 477910 || || 12 de març de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=911 bgcolor=#E9E9E9
| 477911 || || 2 d'abril de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=912 bgcolor=#FA8072
| 477912 || || 17 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=913 bgcolor=#E9E9E9
| 477913 || || 23 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=914 bgcolor=#E9E9E9
| 477914 || || 1 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=915 bgcolor=#E9E9E9
| 477915 || || 3 de maig de 1994 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=916 bgcolor=#d6d6d6
| 477916 || || 1 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=917 bgcolor=#E9E9E9
| 477917 || || 2 de juliol de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=918 bgcolor=#d6d6d6
| 477918 || || 27 de gener de 2003 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=919 bgcolor=#d6d6d6
| 477919 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=920 bgcolor=#E9E9E9
| 477920 || || 6 d'agost de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS ||  ||  —
|-id=921 bgcolor=#E9E9E9
| 477921 || || 18 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=922 bgcolor=#E9E9E9
| 477922 || || 20 d'abril de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=923 bgcolor=#d6d6d6
| 477923 || || 20 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=924 bgcolor=#d6d6d6
| 477924 || || 16 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=925 bgcolor=#d6d6d6
| 477925 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=926 bgcolor=#E9E9E9
| 477926 || || 20 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=927 bgcolor=#fefefe
| 477927 || || 20 de setembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=928 bgcolor=#E9E9E9
| 477928 || || 12 de juliol de 2010 || WISE || WISE ||  ||  —
|-id=929 bgcolor=#E9E9E9
| 477929 || || 9 de novembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=930 bgcolor=#d6d6d6
| 477930 || || 20 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=931 bgcolor=#E9E9E9
| 477931 || || 22 de desembre de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=932 bgcolor=#E9E9E9
| 477932 || || 30 de gener de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=933 bgcolor=#E9E9E9
| 477933 || || 21 de desembre de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=934 bgcolor=#d6d6d6
| 477934 || || 26 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=935 bgcolor=#d6d6d6
| 477935 || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=936 bgcolor=#E9E9E9
| 477936 || || 30 de gener de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=937 bgcolor=#E9E9E9
| 477937 || || 22 de febrer de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=938 bgcolor=#d6d6d6
| 477938 || || 18 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=939 bgcolor=#E9E9E9
| 477939 || || 27 de gener de 2009 || XuYi || PMO NEO ||  ||  —
|-id=940 bgcolor=#d6d6d6
| 477940 || || 14 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=941 bgcolor=#d6d6d6
| 477941 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=942 bgcolor=#E9E9E9
| 477942 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=943 bgcolor=#d6d6d6
| 477943 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=944 bgcolor=#E9E9E9
| 477944 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=945 bgcolor=#d6d6d6
| 477945 || || 31 de desembre de 2007 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=946 bgcolor=#d6d6d6
| 477946 || || 4 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=947 bgcolor=#E9E9E9
| 477947 || || 1 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=948 bgcolor=#d6d6d6
| 477948 || || 28 d'agost de 2011 || Siding Spring || SSS ||  ||  —
|-id=949 bgcolor=#d6d6d6
| 477949 || || 7 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=950 bgcolor=#d6d6d6
| 477950 || || 14 de novembre de 2006 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=951 bgcolor=#E9E9E9
| 477951 || || 14 de setembre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=952 bgcolor=#E9E9E9
| 477952 || || 3 de març de 2009 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=953 bgcolor=#E9E9E9
| 477953 || || 10 d'octubre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=954 bgcolor=#E9E9E9
| 477954 || || 10 de març de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS ||  ||  —
|-id=955 bgcolor=#d6d6d6
| 477955 || || 15 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=956 bgcolor=#d6d6d6
| 477956 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=957 bgcolor=#d6d6d6
| 477957 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=958 bgcolor=#E9E9E9
| 477958 || || 2 d'abril de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=959 bgcolor=#d6d6d6
| 477959 || || 17 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=960 bgcolor=#d6d6d6
| 477960 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=961 bgcolor=#d6d6d6
| 477961 || || 18 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=962 bgcolor=#fefefe
| 477962 || || 4 de març de 2005 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=963 bgcolor=#d6d6d6
| 477963 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=964 bgcolor=#d6d6d6
| 477964 || || 2 de març de 2008 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=965 bgcolor=#d6d6d6
| 477965 || || 27 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=966 bgcolor=#d6d6d6
| 477966 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=967 bgcolor=#d6d6d6
| 477967 || || 18 d'octubre de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=968 bgcolor=#d6d6d6
| 477968 || || 11 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=969 bgcolor=#d6d6d6
| 477969 || || 18 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=970 bgcolor=#d6d6d6
| 477970 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=971 bgcolor=#E9E9E9
| 477971 || || 28 de maig de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=972 bgcolor=#d6d6d6
| 477972 || || 19 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=973 bgcolor=#d6d6d6
| 477973 || || 30 de gener de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=974 bgcolor=#FA8072
| 477974 || || 24 de setembre de 2011 || Catalina || CSS ||  ||  —
|-id=975 bgcolor=#d6d6d6
| 477975 || || 28 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=976 bgcolor=#d6d6d6
| 477976 || || 21 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=977 bgcolor=#d6d6d6
| 477977 || || 1 de juliol de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=978 bgcolor=#d6d6d6
| 477978 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=979 bgcolor=#fefefe
| 477979 || || 6 de maig de 2005 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=980 bgcolor=#d6d6d6
| 477980 || || 21 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=981 bgcolor=#d6d6d6
| 477981 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=982 bgcolor=#d6d6d6
| 477982 || || 22 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=983 bgcolor=#d6d6d6
| 477983 || || 14 d'abril de 2008 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=984 bgcolor=#d6d6d6
| 477984 || || 1 de gener de 2008 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=985 bgcolor=#d6d6d6
| 477985 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=986 bgcolor=#d6d6d6
| 477986 || || 27 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=987 bgcolor=#d6d6d6
| 477987 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=988 bgcolor=#d6d6d6
| 477988 || || 24 de setembre de 2011 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=989 bgcolor=#E9E9E9
| 477989 || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=990 bgcolor=#E9E9E9
| 477990 || || 9 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR ||  ||  —
|-id=991 bgcolor=#E9E9E9
| 477991 || || 26 de febrer de 2009 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=992 bgcolor=#E9E9E9
| 477992 || || 29 d'agost de 2006 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=993 bgcolor=#d6d6d6
| 477993 || || 15 d'octubre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=994 bgcolor=#d6d6d6
| 477994 || || 20 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=995 bgcolor=#d6d6d6
| 477995 || || 23 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=996 bgcolor=#d6d6d6
| 477996 || || 30 de setembre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=997 bgcolor=#d6d6d6
| 477997 || || 2 d'octubre de 2006 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=998 bgcolor=#d6d6d6
| 477998 || || 19 de desembre de 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey ||  ||  —
|-id=999 bgcolor=#E9E9E9
| 477999 || || 8 de setembre de 2011 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|-id=000 bgcolor=#d6d6d6
| 478000 || || 22 de setembre de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch ||  ||  —
|}

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (475001)-(480000) (IAU Minor Planet Center) 

Llistes d'asteroides (470001-480000)